{{Соревнование футбольных сборных |
 |
|место = , , , , , ,
|время = 28 октября 2013—2014
|название = World Cup WBC
|участников = 48
|чемпион =Полулёгкий:
Лёгкий:
Полусредний:
Тяжёлый:''
}}Кубок мира WBC''' — турнир профессиональных боксёров, проводившийся в разных странах с 18 октября 2013 года в разных весовых категориях. Победители получают денежный приз и звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по своей версии.

Предварительная информация турнира 
Турнир под эгидой WBC стартует 18 октября. В этот день состоятся четыре поединка в четырёх весовых категориях: в полулёгком весе (до 57,2 кг), в лёгком весе (до 61,2 кг), в полусреднем весе (до 66,7 кг) и супертяжёлом весе. Все бои турнира будут проводиться в вышеуказанных весовых категориях и будут разбиты на четыре этапа: предварительные бои, четвертьфиналы, полуфиналы и финальные поединки. В турнире будут принимать боксёры, владеющие региональными поясами WBC, а в предварительных боях также боксёры, занимающие высокие места в рейтингах этой боксёрской организации.

17 октября за день до запланированного старта турнира, чемпионат был отложен в связи с болезнью президента WBC, Хосе Сулеймана.

Поединки

Тяжёлый вес

Полусредний вес

Лёгкий вес

Полулёгкий вес

Таблица боёв

Примечания

Ссылки 
 Сайт турнира
 Расписание боёв на сайте WBC

Соревнования по боксу